ИВ — аббревиатура. Может означать:

 ИВ — инженерные войска.
 ИВ — исчисление высказываний.